Dinastia justiniana — ou Justinianos; dinastia que reinou sobre o Império Bizantino, entre os anos 518 e 602
 Justinianos (gnosticismo) — escola de ensinamentos gnósticos, de caráter iniciático, surgida a partir dos ensinamentos de Justino, o Mártir

Desambiguações de prenomes